Un autre monde steht für:

 Eine Andere Welt – Un autre monde, Buch mit Zeichnungen des französischen Karikaturisten und Illustrators Grandville
 Un autre monde (2021),  französischer Spielfilm von Stéphane Brizé

Siehe auch:
 Another World
 Eine andere Welt